Wilkanowo – wieś w województwie lubuskim, w powiecie zielonogórskim, w gminie Świdnica 
 Wilkanowo – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie płockim, w gminie Mała Wieś

Zobacz też 
 Wilkanów